

Persone 
 Andrew Vanden Heuvel – astronomo statunitense
 Carlien Dirkse van den Heuvel – hockeista su prato olandese
 Eric Heuvel – autore di fumetti olandese
 Koen Van den Heuvel – politico belga fiammingo
 Rein van den Heuvel – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 olandese
 Wouter Olde Heuvel – ex pattinatore di velocità olandese

Altro 
 3091 van den Heuvel – asteroide della fascia principale